Geografie:
Vega (Noorwegen), een gemeente in de Noorse provincie Nordland
Vega-archipel, een eilandengroep in Noorwegen
Vega (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Vega (Antarctica), een eiland behorende tot Antarctica

Overige:
Vega (muziekhuis), poptempel in Vesterbro (Kopenhagen)
Vega (ster) of Wega, de helderste ster in het sterrenbeeld De Lier
Vega (Ørvad), lied over deze ster van Hanne Ørvad
Vegamissie, Sovjetruimteprogramma in 1985 (Vega 1 en 2) naar komeet Halley en Venus
Vega (raket), Europese, lichte draagraket die in 2012 door Arianespace in gebruik genomen is.
Vega C, krachtiger opvolger van de bovengenoemde draagraket die in 2022 debuteerde.
Vega Airlines, een Bulgaarse vrachtluchtvaartmaatschappij
Facel Vega, een voormalig Frans autoproductiebedrijf
Chevrolet Vega, een Amerikaanse auto uit de jaren 70
Afkorting van vegetarisch of vegetariër, bijvoorbeeld in vegaburger
Vega (tijdschrift), een glossy tijdschrift over vegetarisme
Vega (platenlabel), een Frans platenlabel

Personen
Alexa Vega, een Amerikaanse actrice
Charlotte Vega, een Nederlandse hockeyster
Don Diego de la Vega, oftewel Zorro, een fictieve gemaskerde held
Lope de Vega (schrijver), een Spaanse dramaturg
Garcilaso de la Vega (dichter), een Spaanse dichter
Garcilaso de la Vega (Inca), een Spaans-Peruviaanse schrijver van een kroniek over de Inca's
Jurij Vega, een Sloveense wis- en natuurkundige en artillerieofficier
Makenzie Vega, een Amerikaanse actrice
Marcelo Vega, een Chileense voetballer
Rómulo Díaz de la Vega, een Mexicaanse politicus en militair
Suzanne Vega, een Amerikaanse singer-songwriter
M. Bison (in Japan Vega genoemd), de dictator uit de Street Fighter-spellen
Vega (Street Fighter) (in Japan Balrog genoemd), de stierenvechter uit de Street Fighter-spellen

Zie ook
La Vega (doorverwijspagina)